Cutry pode se referir a:
 Cutry (Aisne)
 Cutry (Meurthe-et-Moselle)

Desambiguações de topônimos